De tweede divisie is de op twee na hoogste afdeling van het Nederlandse handbal bij de heren op landelijk niveau. In het seizoen 2001/2002 werd ESCA, Swift Helmond, Atomium '61 en UDSV 2 kampioen. Door de veranderde structuur van de handbalcompetitie met ingang van seizoen 2002/2003, werd de promotie- en degradatieregeling veranderd.

Opzet 
 De kampioen van de vier divisies en de nummers twee, drie en vier speelden rechtstreeks volgend seizoen in hoofdklasse.
 De nummers vier van de vier divisies speelden in een halve competitie om een plek in de hoofdklasse.
 De overige geplaatste teams speelden het volgend seizoen in de nieuwgemaakte regioklasse.

Tweede divisie A

Teams

Stand

Tweede divisie B

Teams

Stand

Tweede divisie C

Teams

Stand

Tweede divisie D

Teams

Stand

Beslissingswedstrijden

Rangorde wedstrijd om plaats 3-4 tweede divisie D

Beslissingswedstrijd om de rangorde voor een eventuele plaats in hoofdklasse
Door de terugtrekking van Saturnus Leiden uit de hoofdklasse kwam de mogelijk om een extra team te laten spelen in de hoofdklasse volgend seizoen. Hierdoor verviel de geplande halve competitie voor een plek in de hoofdklasse.

BouwCoach/Bevo HC 2 speelt volgend seizoen hoofdklasse. HVBS speelt volgend seizoen regioklasse.

Zie ook 
 Eredivisie (mannenhandbal) 2001/02
 Eerste divisie (mannenhandbal) 2001/02

Handbal in 2001
Handbal in 2002